Patronyme flamand
Le patronyme flamand Heddebaut, Hedebault, Heddebault, Hedebout, Hedebauw, Hedebouw, Edebau, Edebauw, Edebouw provient du germanique hath-bald (hath : combat et bald: courageux), tel aussi Hadebaldus.

Raoul Hedebouw (1977-), homme politique belge.

Henri Edebau (1886-1964), homme politique belge.

Géry Heddebault (1803-1875), homme politique français.